Diese Liste unvollendeter Bauwerke führt bedeutende Bauwerke auf, die nicht vollendet wurden und deren Vollendung zum Teil auch nicht mehr erwartet wird. Viele der aufgeführten Gebäude sind Bauruinen, einige werden aber auch genutzt.

Hochhäuser 
Für eine detaillierte Liste vorläufig gestoppter Bauvorhaben siehe im Artikel Liste der höchsten Gebäude der Welt
 Sathorn Unique Tower in Bangkok – Rohbau in den 1990er-Jahren erstellt, aufgrund wirtschaftlicher Probleme gestoppt.
 Rätehaus in Kaliningrad – Anfang der 1970er Jahre gebaut, aufgrund von statischen Problemen nicht beendet.
 Unity Tower („Szkieletor“) in Krakau – Bau von 1975 bis 1979, aufgrund wirtschaftlicher Gründe abgebrochen.
 Grand Hyatt Duta in Kuala Lumpur
 Plaza Rakyat in Kuala Lumpur
 Ryugyŏng-Hotel in Pjöngjang – seit 1987 im Bau, 1992 unterbrochen, Bau wird fortgesetzt.
 Kaiserbauruine bei Troisdorf – ursprünglich als Airport-Hotel geplant, 2001 gesprengt.

Industriegebäude 
 Kernkraftwerk Krim – seit 1976 gebaut, unter anderem wegen seismischer Aktivitäten aufgegeben.
 Kernkraftwerk Stendal – Bau im Zuge der Wiedervereinigung 1991 eingestellt.
 Blöcke 5–8 des Kernkraftwerks Tschernobyl
 Kraftwerk GRES-2 Ekibastus – Bau des dritten Blocks 1990 abgebrochen.
 Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf – nach Protesten wurde der Bau eingestellt.
 Bertzit-Turm bei Kahla – Anlage zur Braunkohleaufbearbeitung, Bau 1920 abgebrochen.
 Metallkombinat Kramatorsk – unvollendeter Schornstein des Kesselhauses.

Kanäle 
 Canal de la Haute-Saône
 Donau-Oder-Kanal
 Elster-Saale-Kanal zwischen Leipzig und Merseburg
 Fossa Carolina zwischen Altmühl und Schwäbischer Rezat – war möglicherweise eine Zeit lang nutzbar
 Fossa Eugeniana
 Landgraf-Carl-Kanal
 Masurischer Kanal
 Max-Clemens-Kanal
 Nordkanal – von Napoleon geplanter und begonnener Kanal von Antwerpen bis nach Neuss. Die Verbindung wurde später in Form des „Eisernen Rheins“ verwirklicht.
 Seitenkanal Gleesen-Papenburg – nicht fertiggestellter Kanal in Niedersachsen

Sakralbauten

Kirchen 
 Kathedrale von Beauvais – nach zwei Einstürzen 1284 und 1573 nicht beendet, nur Chor und Querschiff wurden gebaut.
 Sagrada Família in Barcelona – seit 1882 im Bau, Unterbrechung während des Bürgerkrieges in Spanien, mit der Fertigstellung wird 2026 gerechnet.
 „Duomo Nuovo“, umfangreiche Erweiterung des Doms von Siena – bei der Erweiterung 1339 wurden nur Nordseitenschiff und Fassade des „Duomo Nuovo“ gebaut.
 Leicester’s Church in Denbigh – um 1578 begonnen, Bau 1584 aufgrund von Geldmangel abgebrochen; heute denkmalgeschützt.
 „Catedral de Justo“ in Mejorada del Campo (bei Madrid) – seit 1961 von Justo Gallego Martínez erbaut, soll eine Unserer lieben Frau auf dem Pfeiler geweihte Kirche werden.
 Straßburger Münster – der Südturm wurde nie gebaut.
 Stephansdom in Wien – der Nordturm wurde nicht fertiggestellt.
 Mosteiro da Batalha (Portugal) – unvollendete Kapellenanlage im Osten der Klosterkirche.
 Cathedral of Saint John the Divine in New York City – Baubeginn 1892, Bau seitdem immer wieder unterbrochen, größte anglikanische Kirche der Welt.
 Grazer Dom – der Hauptturm fehlt.
 Oldehove in Leeuwarden, Niederlande – wegen Setzung wurde der Bau des Turms eingestellt.
 Sint Catharijnekerk in Brielle, Niederlande – 1417 als größte Kirche der Niederlande geplant wurde sie aufgrund des großen Brandes 1456 und Geldmangels jedoch nie fertiggestellt.
 Liebfraukirche in Veere, Niederlande – der monumentale Kirchbau wurde nie vollendet.
 Wetzlarer Dom in Deutschland – der Umbau einer romanischen Kirche zu einer gotischen Kathedrale wurde begonnen, aber nie vollendet.
 Georgenkirche (Wismar) – spätgotischer Neubau nur teilweise fertiggestellt, Turm unvollendet.
 Kathedrale von Narbonne in Frankreich – fertiggestellt wurde nur der Chorraum, der heute das Kirchenschiff bildet.
 Kathedrale von Laon in Frankreich – von den sieben geplanten Türmen sind nur vier teilweise fertiggestellt.
 Kathedrale von Toulouse in Frankreich – der Chorraum und das Querschiff eines geplanten Neubaus gediehen nur zu zwei Dritteln der geplanten Höhe und wurden mit dem älteren Schiff verbunden.
 Liebfrauenkathedrale (Antwerpen) in Belgien – der Südturm wurde nie fertiggestellt.
 St. Martin (Aalst) in Belgien – der großangelegte Neubau wurde im Langhaus nur teilweise fertiggestellt und mit einer provisorischen Fassade versehen.
 St. Walburga (Oudenaarde) in Belgien – unvollendeter Umbau eines frühgotischen Hallenchors zur Basilika.
 St. Walburga (Veurne) in Belgien – nur Chor und Querschiff sowie ein Langhausjoch wurden (teils neugotisch) vollendet, ein geplanter Turmbau kam über das Erdgeschoss nicht hinaus.
 Sint-Pieterskerk in Löwen, Belgien – um 1400 begonnen, 1541 wurden die Arbeiten an den Türmen wegen ungünstiger Bodenverhältnisse und schlecht ausgearbeiteter Baupläne gestoppt.
 St. Waltraud (Mons) in Belgien – der mit 190 m Höhe geplante Turm gedieh nicht über das erste Geschoss hinaus.
 St. Sulpicius (Diest) in Belgien – der Kapellenkranz am Chor blieb wie der Turm unvollendet.
 St. Maria Schnee in Prag – nur das Presbyterium wurde vollendet.
 Església Nova (Neue Kirche) in Son Servera auf Mallorca – der Bau wurde 1931 aus Geldmangel eingestellt, die Anlage wird heute für Freilichtveranstaltungen genutzt.

Pyramiden des Altertums 
 Sechemchet-Pyramide
 Chaba-Pyramide
 Radjedef-Pyramide
 Baka-Pyramide (Saujet el-Arja)
 Lepsius-L-Pyramide
 Unvollendete Pyramide von Abusir
 Raneferef-Pyramide
 Südliche Pyramide von Masghuna
 Nördliche Pyramide von Masghuna
 Ameni-Qemau-Pyramide
 Süd-Pyramide von Sakkara-Süd
 SAK S 3

Andere Sakralbauten 
 Kalta Minor – blaues Minarett in der Altstadt von Chiwa
 Mingun-Pagode, Myanmar
 Stift Göttweig – barocker Neubau des Stifts nur teilweise realisiert

Schienenbahnen 
 Alte Eisenbahn (im Eggegebirge)

 Bahnlinie Linares–Albacete–Teruel–Lleida
 Bahnhof Belgrad Zentrum
 Cincinnati Subway – nie fertiggestellte U-Bahn
 Stadtbahn Charleroi – teilweise
 Jungfraubahn (Schweiz) – ursprünglich bis zum Gipfel geplant
 Linee celeri della Brianza (Mailand) – eine Schnellstraßenbahn
 Polarkreiseisenbahn – projektiert, teilweise fertiggestellt, teilweise aufgegeben, wird seit 2005 weitergebaut.
 Strategischer Bahndamm (bei Neuss)
 U-Bahn-Linie 10 (Berlin)
 U-Bahn Omsk

Achterbahnen 
 Orphan Rocker, Katoomba – nie in Betrieb gegangen
 Ring-Racer, am Nürburgring – nie in Betrieb gegangen
 Vertigorama, Buenos Aires – nie in Betrieb gegangen

Schlösser 
 Hofburg, Wien – der geplante Nordwestflügel der Neuen Burg wurde nie gebaut.
 Neues Schloss Herrenchiemsee – von „Märchenkönig“ Ludwig II. gebaut, nach seinem Tod nicht beendet.
 Palazzo Venier dei Leoni, Venedig – nur das erste Stockwerk wurde fertiggestellt.
 „Österreichischer Escorial“, weitgehender Umbau des Stiftes Klosterneuburg bei Wien zur herrschaftlichen Klosterresidenz für Kaiser Karl VI.; realisiert wurde nur der Kaisertrakt
 Schloss Neugebäude, Wien

Straßen 
 Olimpijka: Berlin–Moskau
 Reichsautobahn Berlin–Königsberg
 Strecke 46
 Strecke 77
 Strecke 88: Wien–Breslau
 Bundesautobahn 4/Autostrada A4 (Polen): Aachen–Görlitz–Krakau – Abschnitt Olpe bzw. Kreuztal-Krombach bis Kirchheimer Dreieck fehlt.
 Allach-Untermenzinger-Trasse der Bundesautobahn 99 – heute als „Kiestrasse“ bekannt

Rundfunktürme 
 Deutschlandsender III – 325 Meter hoher Sendemast, 1945 bei einem Bombenangriff schwer beschädigt und später abgerissen.
 Fernsehturm Belgorod
 Fernsehturm Müggelberge in Berlin – 1954 begonnen, wegen Gefährdungen der Flugzeuge auf dem Flugplatz Berlin-Schönefeld nicht beendet.
 Fernsehturm Jekaterinburg – höchste Industrieruine, nach Ende der Sowjetunion nicht beendet. Am 24. März 2018 gesprengt.
 Rundfunksender Bergheim bei Salzburg, Österreich
 Rundfunksender Galitsch, Galitsch, Russland
 Cathedral Tower Cuyahoga, Cuyahoga Falls, Ohio, USA

Weitere Bauwerke 
 Adenauervilla (Adenauerhaus) bei Steffeln im Landkreis Vulkaneifel – 1955/56 im Rohbau erstellte, aber nie fertiggestellte Villa, die Konrad Adenauer als Altersruhesitz dienen sollte.
 Barockgarten Großsedlitz
 Bismarckturm Sorau
 Deutsches Stadion in Nürnberg – Stadion für nationalsozialistische Kampfspiele.
 Flughafen Berlin-Tegel –  Der zweite geplante sechseckige Terminal und der U-Bahn-Anschluss an die U5 wurden trotz der Bauvorleistungen zugunsten des Großflughafens Berlin-Brandenburg aufgegeben.

 Foreshore Freeway Bridge in Kapstadt
 Haus des Fremdenverkehrs in Berlin – 1964 abgerissen, befand sich an der von den Nationalsozialisten geplanten Nord-Süd-Achse der „Welthauptstadt“ am „Runden Platz“ (1938 bis 1942 erbaut).
 Knick-Ei von Halstenbek – Sporthalle, Bauzeit 1995–1998, nach Einstürzen der Dachkonstruktion nicht vollendet, Abriss 2007.
 McCaig’s Tower in Oban (Schottland) – nicht fertiggestellter Nachbau des Kolosseums in Rom; die finanzierende Familie verarmte.
 Unvollendeter Obelisk von Assuan (Ägypten)
 Seebad Prora auf Rügen – 1936 bis 1939 erbaut, seit dem Krieg teilweise genutzt; der Rest ist eine Bauruine.
 Schwebefähre Bordeaux
 Sender Kaliakra, Kap Kaliakra, Bulgarien
 Wardenclyffe Tower, Shoreham, New York, USA
 Watkin’s Tower, London – 1889 als Konkurrenz zum Eiffelturm mit ähnlichem Design geplant, aus finanziellen Gründen jedoch unvollendet geblieben und 1907 abgerissen.

Siehe auch 
 Unfertige Bauwerke
 Soda-Brücken (Bauruinen in Form von Brücken, die nur „so da“ sind)

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Bauwerke)